Климентьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Климентьево — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Климентьево — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.